Det danske valg til kommunalbestyrelserne samt amtsråd blev afviklet den 16. november 1993. Der var i alt 4.703 mandater på valg i de 275 danske kommuner samt 374 mandater i de 14 danske amter. Socialdemokraterne blev det største parti ved valget.

Mandatfordeling

Kommunalbestyrelser

Amtsråd

Borgmestre før og efter valget

Amtsborgmestre 
Amtsborgmestrene tiltrådte 1. januar 1994.

Kommunale borgmestre 
Borgmestrene tiltrådte 1. januar 1994.

Referencer 

1993
1993
Politiske valg i 1993